Karel Filips (1601-1622), jongste zoon van Karel IX van Zweden;
Carl Philip (1979-), oudste zoon van Karel XVI Gustaaf van Zweden.